Stadtbahn steht für:
 ein Schienenverkehrssystem des Öffentlichen Personennahverkehrs, das eine Mittelstellung zwischen Straßen- und U-Bahn einnimmt, siehe Stadtbahn
 eine der möglichen Definitionen des Begriffs S-Bahn
 veraltet eine Straßenbahn
 Regionalstadtbahn, typischerweise betrieben mit sog. Zweisystem-Triebwagen; siehe Tram-Train#Begriff („Karlsruher Modell“)

Stadtbahn ist zudem der Name folgender singulärer Eisenbahnstrecken bzw. Netze:
 Berliner Stadtbahn beziehungsweise Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen
 Wiener Stadtbahn beziehungsweise Wiener Elektrische Stadtbahn
 Forster Stadtbahn
 Spremberger Stadtbahn
 Stadtbahn Zeulenroda
 Vaihinger Stadtbahn
 Wasserburger Stadtbahn
 Stadtbahn Briesen
 Boizenburger Stadt- und Hafenbahn
 Hamburg-Altonaer Stadt- und Vorortbahn
 Kösliner Stadt- und Strandbahn

Stadtbahn war Namensbestandteil folgender Verkehrsunternehmen:
Budapester Elektrische Stadtbahn Actiengesellschaft
Temesvárer Elektrische Stadtbahn Actiengesellschaft
Nagyszebener (Hermannstädter) Elektrische Stadtbahn Actiengesellschaft
Nagyvárader Stadtbahn Actiengesellschaft

Stadtbahn bezeichnet:
 in Monschau die Stadtbahn Monschau, eine Wegebahn

Siehe auch:
 Schnellbahn
 Light rail (vehicle), Stadtbahn-ähnliches Nahverkehrssystem im angloamerikanischen Sprachraum
 Städtebahn
 Stadteisenbahn
 Stadt-Umland-Bahn
 Berlin Stadtbahn